Piezogaster är ett släkte av insekter. Piezogaster ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bredkantskinnbaggar
Piezogaster